

Geografia

Canada
 Selkirk – località del Manitoba
 Selkirk – località dell'Ontario
 Selkirk – località dell'Isola del Principe Edoardo
 Monti Selkirk (Selkirk Mountains) – montagne situate tra il Canada e gli Stati Uniti

Cile
Alejandro Selkirk – isola dell'arcipelago di Juan Fernández

Regno Unito
 Selkirk, in Scozia

Stati Uniti d'America
 Selkirk – località del Kansas
 Selkirk – località del Michigan
 Selkirk – località dello stato di New York
 Selkirk – località della Pennsylvania
 Monti Selkirk (Selkirk Mountains) – montagne situate gli Stati Uniti e il Canada
 Selkirk Shores State Park – parco del Lago Ontario

Istruzione
 Selkirk Secondary School – scuola di Kimberley (Columbia Britannica)
 Selkirk College – college della British Columbia

Onomastica
 Selkirk – cognome scozzese

Persone
 Alexander Selkirk – marinaio scozzese (1676-1721)
 Jamie Selkirk – montatore e produttore cinematografico neozelandese
 J. B. Selkirk – poeta e saggista (1832-1904)

Sport
 Selkirk F.C. – squadra di calcio di Selkirk (Scozia)
 Selkirk RFC – squadra di rugby di Selkirk (Scozia)

Storia
 Selkirk First Nation – una delle prime nazioni in Canada
 Conte di Selkirk (Earl of Selkirk) – titolo nobiliare
 Selkirk Settlement 
 Fort Selkirk

Trasporti
 Selkirk – serie di locomotive a vapore costruite in Canada

Zoologia
 Selkirk rex – razza di gatti